Német Mónika
 Német Mónika (1973) színésznő
Németh Mónika
 Németh Mónika (?) magyar bajnok labdarúgó (László Kórház)
hasonló nevűek
 Z. Németh Mónika (?) költő